Rabaka, Dušan Rapos 1989-ben bemutatott szlovák filmje
 Rabaka, az Elán együttes 1989-ben kiadott nagylemeze